Sports Club Erebuni Dilijan (Armênio: Մարզական Ակումբ "Էրեբունի - Դիլիջան"), foi clube de futebol profissional Armênio com sede em Dilijan. O Clube joga na 1° Divisão armênia de futebol. A casa do Erebuni Dilijan é o Dilijan City Stadium.

História 

O Clube foi fundado em 2009 mesmo ano que ganhou a 2° Divisão e subiu para a Premier League. Embora seja baseado na cidade de Dilijan, a escola juvenil de futebol está localizada no distrito de Erebuni, Yerevan

Elenco Atual 

Erebuni Dilijan
Clubes de futebol fundados em 2009
Clubes de futebol extintos em 2013